

Кочетовка — село, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Кочетовка — село, Інсарський район, Мордовія